Rhodogastria este un gen de insecte lepidoptere din familia Arctiidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Rhodogastria